W Polsce 
 Krosino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Krosino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca 
 Krosino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
 Krosino – gromada w powiecie szczecineckim
 Krosino – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim